Коры́тин — русская фамилия. Известные носители:

 Корытин, Андрей Сергеевич (1907—1989) — советский авиаконструктор.
 Корытин, Владимир Владимирович (род. 1959) — серебряный призёр чемпионата мира по хоккею с мячом 1981 года.
 Корытин, Сергей Александрович (1922—2012) — советский и российский биолог-охотовед, доктор биологических наук.

См. также 
 Корытины